Сі (, міжнародне позначення B, нім. H) одна із семи назв нот. 

Частота звуку в першій октаві (рівномірно темперований стрій): 494 Герц

Нотація в різних октавах

Абсолютна висота

Примітки 

Ноти